Vaz steht für:
 Vaz/Obervaz, Gemeinde in Graubünden, Schweiz
 Untervaz, Gemeinde in Graubünden, Schweiz

Personen:
 Alfredo Vaz Pinto (* 1939), portugiesischer Tennisspieler
 Andy Vaz (* 1976), Techno- und Houseproduzent, DJ und Labelbetreiber
 Beatriz Vaz e Silva (* 1985), brasilianische Fußballspielerin
 Carlos Vaz Ferreira (1872–1958), uruguayischer Philosoph, Hochschullehrer
 Cláudio Ibrahim Vaz Leal (* 1964), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Branco (Fußballspieler)
 Daryl Vaz (* 1963), jamaikanischer Politiker (JLP)
 Fernando Vaz (1918–1986), portugiesischer Fußballtrainer 
 Jhonatan Vaz (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 José Carlos de Lima Vaz (1928–2008), brasilianischer Theologe und Erzbischof von Petrópolis
 José Mário Vaz (* 1957), Politiker aus Guinea-Bissau
 Joseph Vaz (1651–1711), Heiliger der katholischen Kirche, einer der Hauptmissionare von Sri Lanka
 Keith Vaz (* 1956), britischer Politiker
 Maria Amália Vaz de Carvalho (1847–1921), portugiesische Schriftstellerin
 Maria Fátima Vaz, osttimoresische Politikerin
 Marisa Vaz Carvalho (* 1999), portugiesische Leichtathletin
 Pedro Vaz (1963–2012), uruguayischer Politiker und Diplomat
 Ricardo Vaz Tê (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Roberto Vaz Carvalhaes (* 1953), brasilianischer Tennisspieler
 Savio Antonio Ferreira Vaz (* 1966), indischer Theologe
 Selma Vaz Dias (1911–1977), niederländisch-britische Schauspielerin
 Sérgio Vaz (* 1964), brasilianischer Dichter
 Walter Vaz (* 1990), französischer Fußballspieler
 Zinha Vaz (* 1952), guinea-bissauische Frauenaktivistin und Politikerin

VAZ als Abkürzung steht für:
 ein Pkw-Werk in Togliatti, Russland, siehe AwtoWAS
 Verkehrsausscheidungsziffer
 Veranstaltungszentrum
 Videoaufzeichnung (vgl. MAZ)
 Völklinger Abbund Zentrum
 Vermögensanlagezentrum
 Verdener Aller-Zeitung

Siehe auch:

VAZ